По состоянию на 1987 год в городе насчитывался 31 парк, 5 садов, 150 скверов и бульваров. На одного жителя приходилось 18 м² многолетних зелёных насаждений.

Парки, боры, леса 

 Парк Машиностроителей — между Балашовкой и посёлком Артёма.
 Григоровский бор — бор и исторический район Харькова.
 Городской парк — одно из названий будущего ЦПКиО имени Горького как до, так и после революции.
 Даниловский лес — часть Лесопарка в районе Даниловского лесничества.
 Парк «Жуки» (частный с 2007 года) на правом, с 2012 и на левом берегу озера Очерет ниже посёлка Жуковского.
 Парк «Зелёный Гай» — район между Московским проспектом и Роганским жилмассивом.

 Зоологический сад, зоосад — название Харьковского зоопарка до середины 1920-х годов.
 Парк «Зустрич» (Встреча), ул. Танкопия, Новые дома (Харьков).
 

 Парк Квитки-Основьяненко — Москалёвка, на правой набережной Лопани (Старая Основа).
 Коммунальный парк, или парк коммунальников — одно из названий будущего ЦПКиО имени Горького в 1920—1930-х годах.
 Комсомольский парк — название парка Памяти до ноября 2007 г. (до дня памяти жертв «голодомора»).
 Комсомольский лесопарк — официальное название Лесопарка с 1928 по 1960-е.
 Основянский парк- в полузаброшенном состоянии.
 Лесопарк — самый большой на территории Украины, площадь 2 385 га (на 1987 год).
 Липовая Роща — роща и исторический район Харькова.
 Лозовеньковский бор — Лозовенька.
 Лысогорский бор — Лысая Гора.
 Парк Маяковского — посёлок ХТЗ.
 Мемориал — часть Лесопарка.
 Мироносицкое кладбище — закрыто в 1803 г., снесено в конце XIX в (?), с конца 1930-х на его месте троллейбусный круг и небольшое депо, с 1946 сквер Победы.
 Мирская роща, ул. Власенко — Новожаново (между старым и новым руслами Лопани).
 Основянский парк — парк железнодорожников «Основа», Основа новая (не путать с парком Квитки-Основьяненко на Основе старой).
 Парк Памяти, ул. Академика Павлова, 129—131.
 Пионерский парк (сад Строителей), ул. Плехановская.
 Парк Победы, Салтовка, посажен в 1985 году.
 Померки — исторический район города.
 Урочище Померки — часть Лесопарка.
 Роганский лесопитомник — Рогань.
 Сабурова дача — больничный парк 15-й больницы между улицами Академика Павлова, Салтовским шоссе и рекой Немышлей.
</div></div>

 Технологический парк = Технологический сад.
 Фельдман экопарк — зоопарк на Окружной дороге, пос. Лесное. Принадлежит А. Фельдману. Основан в 200. году.

 Парк Юность — Залютино.
 Парк 325-летия Харькова (Сосновый бор) — бор на Салтовке, перед м/р Пески (ул. Героев Труда), левый берег реки Харьков.
 Парк 50-летия СССР — старое название парка «Зустрич».
 Парк 40-летия ВЛКСМ — название парка Зелёный Гай до 2000-х годов.

Гидропарки 
 Алексеевский лугопарк (Алексеевское водохранилище) на реке Лопань: левый берег — Алексеевка, правый берег — Сортировка.
 Журавлёвский гидропарк (Журавлёвское водохранилище) на реке Харьков: остров и оба берега; правый берег — Журавлёвка, левый берег — Салтовка. Ул. Шевченко.
 Лозовеньковское водохранилище на реке Лозовеньке между ...ом и Флоринкой: левый берег — Новая Алексеевка, правый берег — ....
 Удянский гидропарк на реке Уды между Песочином и Новой Баварией: левый берег — Григоровка, правый берег — Новая Бавария.
 Основянский лугопарк на Основянском (б. Комсомольском) озере на Основе (на косе и вокруг озера).
 Салтовский гидропарк на Салтовском (Петренковском) озере (б. песчаный карьер) реке Немышле.

Дендропарки 
 Докучаевский дендропарк, Докучаевское.
 Дендропарк НИИЛХА, Большая Даниловка, площадь 10 га.

Сады 
 Сад Альгамбра — дореволюционное название, ныне ?
 Сад Бавария — некогда существовавший сад на территории ограниченной современными улицами Куликовской, Маршала Бажанова, Харьковской набережной и Музыкальным переулком.
 Ботанический сад университета: старый — ул. Клочковская, новый — ул. Отакара Яроша.
 Городской сад — название сада Шевченко в 1920-х — 1938 г. В то же время так же иногда называли парк Горького (в основном до революции).
 Карповский сад между Карповкой и Новосёловкой. Известен Карповским источником воды, в своё время снабжавшим половину Харькова. Рядом с источником был построен Харьковский водопровод, сейчас КП «Вода».
 Карякин сад на Журавлёвке.
 Сад Коммерческого клуба — дореволюционное название Профсоюзного сада.
 Сад коммунальников — одно из названий будущего ЦПКиО имени Горького в начале 1920-х.
 Профсоюзный сад — отдельная в 1920-х — 1930, примыкающая к ул. Рымарской часть Городского сада (Шевченко).
 Сад «Металлист», ул. Плехановская (возле ДК «Металлист»).
 Сад Народного дома = сквер ДК ХЭМЗ. Летом 2008 демонтирована узорная чугунная ограда. В августе 2009 огорожен под строительство, доступ к детской площадке прекращён.
 Сад института Радиологии — больничный сад между улицами Пушкинской, Чайковского и старыми довоенными корпусами УФТИ.
 Сад Тиволи — дореволюционное название, ныне сквер за театром музкомедии на ул. Благовещенской. До революции в нём находился известный «злачный» кафешантан «Тиволи».
 Сад 22-й больницы — сад между улицами Героев Сталинграда и Ньютона на территории 22-й областной инфекционной больницы.
 Технологический сад, или техноложка — сад ХПИ (б. Технологическиго института).
 Университетский сад — название сада Шевченко с 1805 года и до революции.
 Городской сад имени Шевченко, ул. Сумская.

Скверы 
 Александровский (название с мая 2009) — сквер бульварной части Индустриального проспекта.
 Сквер «Вечный огонь» (советские названия сквер 50-летия Октября и сквер Павших борцов) на Университетской горке, открыт в 1957, с конца 1990-х место художников. Реставрирован летом 2008.
 Сквер героев-подпольщиков, острый угол улиц Чернышевской, Алчевских и Веснина (Чернышевская, 96).
 Сквер Дворца пионеров Орджоникидзевского района, посёлок ХТЗ.
 Сквер ДК ХЭМЗ, прежде сквер Народного дома, Московский проспект.
 Сквер Добродецкого, Лысая гора.
 Сквер Дружбы (между Украиной и Россией), пр. Московский.
 Сквер Коцюбинского на углу улиц Пушкинской и Чернышевской.
 Круглый сквер в центре площади Свободы.
 Сквер МВД, прежде сад усадьбы Алчевской, ул. Жён Мироносиц, 13.
 Сквер Мещанинова, ул. Полтавский Шлях, 152. Назван в честь врача, спасавшего советских раненых солдат во время немецкой оккупации 1941/42 г.
 Сквер Победы с фонтаном Зеркальная (Стеклянная) струя и Аллеей комсомольцев-героев, между ул. Сумской и Чернышевской. Заложен на месте троллейбусного круга в 1946 г.
 Покровский сквер, до мая 2009 Террасный и имени 8-летия освобождения Харькова, на Соборном спуске. Заложен в 1951 году на месте разрушенных в войну зданий Старого пассажа.
 Стрелка Харькова и Лопани — набережная, Подол.
 Театральный сквер, между ул. Сумской и пл. Поэзии. Заложен на Театральной площади в 1876.
 Тракторозаводский — вокруг ДК ХТЗ, посёлок ХТЗ.
 Ново-Баварский, Новая Бавария.

Бульвары 
 Бульвар Ивана Каркача — назван в честь одного из реальных основателей современного Харькова, «служилого человека» середины XVII века.
 Бульвар Юрьева — назван в честь советского академика Юрьева.

Яры 
 Алексиев яр (Алексеевская балка) — разделяет Павлово Поле и Алексеевку. По нему течёт река Алексеевка (река), левый приток Лопани. Назван по имени Алексия, человека Божия.
 Алёшкин яр — разделяет посёлок Жуковского и бывшее село Олешки. По нему течет Алёшкин ручей, правый приток Очеретянки.
 Дробицкий яр — на границе города слева от Московского проспекта. Место массовых казней в 1941 году.
 Залютин яр — отделяет Залютино от Холодной горы. По нему течёт речка Залютинка, левый приток реки Уды.
 Китлярчин яр на Салтовке. По его дну течёт Китлярчин ручей, левый приток реки Харьков.
 Манжосов яр — отделяет Салтовку от Северной Салтовки. По его дну течёт ручей Родники (Манжосовка), левый приток реки Харьков.
 Савкин яр — отделяет Лысую гору от Холодной. От него произошло слово «сявка».
 Шатилов яр (засыпан, сейчас существует небольшой участок между ул. Веснина и парком Горького) — ограничивал Нагорный район и отделял его от Шатиловки до 1930-х годов. Начинался от ипподрома, пересекал Сумскую, затем вдоль Загородного парка поворачивал через Динамовскую на юго-запад вдоль нынешней улицы Шатилова дача к реке Лопань. Засыпан с конца 1920-х до конца 1940-х годов, в основном до войны; на его месте в 1930-х был разбит парк между улицами Культуры и Шатилова дача, застроенный 25-этажками «Авантаж» прямо на месте оврага. Стадион «Звезда» ХВВКИУРВ также построен в выемке яра. Яр назван по имени Марии Шатиловой, урождённой Досекиной, дочери Василия Досекина, большая дача которой находилась на его склоне.
 Саржин яр — разделяет Нагорный район и Павлово Поле. По нему до 2008 года тёк Саржин ручей и течёт река Саржинка, левый приток Лопани.
 Очеретянская балка — разделяет Нагорный район и Большую Даниловку. По нему течёт река Очеретянка, левый приток реки Харьков.

Дачи 
 Сабурова дача — дача и парк генерал-губернатора Петра Сабурова. Сохранилась, в ней находится 15-я больница.
 Дача Рашке на правом берегу реки Немышля, сейчас Рашкина дача. Сохранилась, в ней находится областной наркологический диспансер.
 Дача Тюрина над Тюриным озером, сейчас Тюринка.
 Дача Шатиловой над Шатиловым яром, сейчас Шатиловка.
 Дача (садоводство) Кабештова по Змиевскому шоссе, сейчас Кабыштово или Кабыштовка.
 Дача Скуридина на острове Мирская роща, сейчас Скуридина дача — загородный земельный участок с мельницей харьковского купца 2 гильдии Скуридина Ивана Алексеевича на правом берегу Лопани, расположенный на острове.

См. также 
 Гидрографические объекты Харькова

Ссылки 
 Покровский сквер

Источники, использованные в статье 

 
 
 
 
 
 Природно-заповедный фонд Харьковской области. 
 

Парки и скверы